Ryan Choi – schermidore hongkonghese
 Ryan Choi – personaggio dei fumetti